Борис Израилевич Яхинсон  (род. 1917) — специалист в области теоретической электротехники, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Теоретические основы электротехники» Пермского национального исследовательского политехнического университета (1974 — 1988, ПНИПУ).

Биография 
Борис Израилевич Яхинсон родился в 1917 году в Симферополе, в семье видного еврейского общественного деятеля и педагога Израиля Борисовича (Берковича) Яхинсона, члена симферопольской ячейки Социалистической еврейской рабочей партии, лекторa Высших еврейских педагогических курсов и заведующего педагогико-педологической секцией Института еврейской пролетарской культуры при Украинской академии наук в Киеве, автора школьных учебников для советских школ с обучением на идише. До эвакуации в Ферганскую область в 1941 году И. Б. Яхинсон работал ответственным редактором и директором географического центра государственного издательства «Радянська школа». Дядя, Михаил Борисович (Михл Беркович) Яхинсон (1894, Кишинёв — 1942, Транснистрия), был журналистом и главным редактором еженедельника «Еврейская мысль» в Одессе.

В 1930-х годах учился в Московском энергетическом институте (ныне Национальный исследовательский университет «МЭИ»). По окончании в 1940 году МЭИ работал по распределению в должности инженера в Научно-исследовательской лаборатории в Москве.

В 1943 году был эвакуирован в Узбекистан. Там, находясь в эвакуации, поступил в аспирантуру МЭИ. После войны, в 1947 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Исследование дифференцирующих и усредняющих пассивных контуров». В последующем, до 1974 года работал в должности доцента Одесского института связи (ныне Одесская национальная академия связи имени А. С. Попова), а затем — профессором института.

В 1968 году защитил докторскую диссертацию. Имеет ученую степень доктора технически наук, в 1970 году ему присвоено ученое звание профессора.

Специалист в области теоретической электротехники, Б. И. Яхинсон в 1974-1988 годах работал в Пермском политехническом институте (ныне Пермский национальный исследовательский политехнический университет, (ПНИПУ)) в должности профессора, заведующего кафедрой «Теоретические основы электротехники».

Область научных интересов: разработка методов анализа электрических цепей — спектральный, с использованием графов, обобщенных функций и др.

Борис Израилевич Яхинсон в разное время был членом редколлегии журнала «Теоретическая электротехника», членом научно-методического совета Минвуза СССР по теоретическим основам электротехники.

Сын — кандидат технических наук Марк Борисович Яхинсон (род. 1946).

Награды и звания 
Борис Яхинсон имеет награды: президиума АН СССР (юбилейная бронзовая медаль), бронзовая медаль ВДНХ СССР.

Труды 
 Применение обобщенных функций в теории электрических цепей: Конспект лекций / Б.И. Яхинсон ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Перм. гос. ун-т им. А.М. Горького, Перм. политехн. ин-т. - Пермь : Перм. политехн. ин-т, 1977. - 42 с.
 Переходные процессы и обобщеные функции (в соавторстве). – М. : Наука, 1966.
 Исследование дифференцирующих и усредняющих пассивных контуров : Диссертация кандидата технических наук / Б. И. Яхинсон, Московский энергетический ин-т (МЭИ) . – 1946 . – 216 с.
 Спектральный метод анализа электрических цепей. Конспект лекций. Перси. ППИ, 1978.

Литература 
 Доктора наук и профессора Пермского политехнического института : биографический справочник .— Пермь : Изд-во ПГТУ, 1993.
 Профессора и доктора наук Пермского национального исследовательского политехнического университета / Пермский национальный исследовательский политехнический университет; Сост. А. А. Ташкинов. — Пермь : Кн. площадь, 2013.

Примечания

Ссылки 
 Борис Израилевич Яхинсон. Прогулки по университету.

Преподаватели Пермского политехнического университета